Il doppio maschile  del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Patrick Galbraith e Brian Garrow che hanno battuto in finale Neil Broad e Stefan Kruger 2-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Pieter Aldrich /  Danie Visser (primo turno)
 Gary Muller /  Tim Wilkison (primo turno)

 Neil Broad /  Stefan Kruger (finale)
 Sammy Giammalva Jr. /  Glenn Layendecker (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 1989